Schukowka () ist ein russischer, weißrussischer und ukrainischer Orts- und auch Flussname:

Ortsname:

in Russland:
 Schukowka, Stadt im Rajon Schukowka, Oblast Brjansk
 Schukowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Quilitten, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Schukowka (Moskau, Odinzowo), Dorf im Rajon Odinzowo, Oblast Moskau
 Schukowka (Moskau, Wolokolamsk), Dorf im Rajon Wolokolamsk, Oblast Moskau

in der Ukraine:
 Schukowka (Kiew), Dorf im Rajon Sgurowka, Oblast Kiew

Flussname:
 Schukowka (Moskwa), Nebenfluss der Moskwa, Russland